La nazionale di pallavolo maschile della Tunisia è una squadra africana composta dai migliori giocatori di pallavolo della Tunisia ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Tunisia.

Rosa 
Segue la rosa dei giocatori convocati per il campionato mondiale 2022.

Risultati

Giochi olimpici

Campionato mondiale

Campionato africano

World League

Volleyball Challenger Cup

Coppa del Mondo

Campionato europeo

Collegamenti esterni